

Persone
 Francesco Capocasale – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giuseppe Capocasale – abate e filosofo italiano
 Maria Luisa Capocasale, nota come Luisa Casali – cantante italiana

Altro
 Capocasale – rione di Nocera Inferiore